Petar je mužské rodné jméno, které má více osobností:

 Petar Brzica – chorvatský fašista a ustašovec
 Petar Gligorovski (1938–1995) – makedonský režisér
 Petar Introvič (1951–2020) – český hudebník
 Petar Ivanov – více osob
 Petar Kočić (1877–1916) – srbský básník
 Petar Pecija Petrović (1877–1955) – chorvatský spisovatel
 Petar S. Petrović (1899–1952) – srbský prozaik
 Petar Živković (1879–1947) – srbský generál

Externí odkazy